Gittersbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Gittersbach (Markt Indersdorf), Einöde von Markt Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern

Gewässer:
 Gittersbach (Glonn), linker Zufluss des linken Arms der Glonn bei Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern 
 Gittersbach (Moosbach), linker Zufluss des Moosbachs (zum Inn) bei Happing, Stadt Rosenheim, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Güttersbach